Sarala (russisch ) steht für:
 Sarala (Fluss), Nebenfluss des Schwarzen Ijus in Russland
 Sarala (Ort), Dorf in der Republik Chakassien, Russland